Молдаво-валашская монета, молдавско-русские монеты, садогурская монета — первые общие деньги для Молдавии и Валахии, введёные в обращение во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов российской армией во главе с П. А. Румянцевым-Задунайским при поддержке властей Валахии. Были отчеканены монеты двух номиналов — одна пара — 3 деньги и 2 пары — 3 копейки.

История 
Во время русско-турецкой войны (1768—1774), закончившейся Кючук-Кайнарджийским миром, маршал Пётр Румянцев-Задунайский — командующий российскими оккупационными войсками в Молдавии и Валахии — принял меры по организации экономики и налогов в этих княжествах. Он инициировал чеканку монет для обращения в этих провинциях, которые получили название садогурских.

В 1770 году в поместье барона Николая Гартенберга (Садогурского) в городе Садагура, расположенном недалеко от города Черновцы, был основан монетный двор, на котором были отчеканены монеты с номиналом, выраженным в турецких (парах) и российских денежных единицах (деньгах и копейках).

Особенности 
До введения в обращение этих монет, в 1771 году, была отчеканена серия пробных монет с вензелем императрицы Екатерины II, после чего был официально утверждён дизайн, несущий на аверсе гербы двух княжеств, а на реверсе — номинал и год выпуска. Материалом для изготовления монет послужила бронза, выплавленная из пушек, захваченных у турецкой армии.

Обращение 
В 1771 году были выпущены первые монеты для обращения номиналом 1 пара — 3 деньги, которые имели на аверсе изображение гербов двух княжеств, а на реверсе номинал и год, а также пробные монеты.

Садогурские монеты распространялись как в Молдавии, так и в Валахии в 1772—1774 годах, а после вывода российских войск из румынских княжеств в 1774 году они постепенно вышли из обращения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Romanian coins — Piesa cu valoare nominală de o para / 3 denghi, din 1771
 Romanian coins — Istoria monedelor Sadagura
 Список монета садогурского типа

Деньги Молдавии
Деньги Румынии
Молдавское княжество
Валахия
Русско-турецкая война (1768—1774)
Оккупационные деньги Российской империи